USS Theodore Roosevelt – trasporto truppe della prima guerra mondiale
USS Theodore Roosevelt – sottomarino
USS Theodore Roosevelt – portaerei